

Carriera 
Inizia l'attività calcistica nella Borgotarese, per poi passare al Parma. Con i ducali disputa 11 gare nel campionato di Prima Divisione 1925-1926.

Note